Felicity – variante inglese del nome Felicita
Felicity – serie televisiva statunitense degli anni 1998-2002
Felicity - Sexy adolescenza (Felicity) – film australiano del 1978
Felicity – villaggio statunitense in Ohio